50/50 – amerykański dramat filmowy z 2011
 50/50 – debiutancki solowy album studyjny Kalego
 50/50 – dwunasty album studyjny Andrzeja Piasecznego

Zobacz też
 50/50 Luv